Анато́лий Ме́льников:
 
 Мельников, Анатолий Георгиевич (1927—1999) — заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом), пятикратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР (1973).
 
 Мельников, Анатолий Сергеевич (Антоний; 1924—1986) — епископ Русской церкви, митрополит Ленинградский и Новгородский, постоянный член Священного Синода, богослов.